Résultats détaillés de l’édition 2014 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 13 au .

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Forfait chez les dames des Russes Maria Kirilenko et Nadia Petrova, de la Polonaise Urszula Radwańska, de l'Espagnole María Teresa Torró Flor et de l'Américaine Jamie Hampton.
 Forfait chez les messieurs de l'Américain Brian Baker, de l'Autrichien Jürgen Melzer, du Serbe Janko Tipsarević, de l'Estonien Jürgen Zopp, de l'Espagnol Nicolás Almagro et de l'Allemand Philipp Kohlschreiber; suspension du Serbe Viktor Troicki.

Pendant le tournoi 
 Le début du tournoi se déroule sous la canicule, avec des températures atteignant  le deuxième jour. Plusieurs joueurs sont victimes de malaises et certains ont dû abandonner. Le quatrième jour, les organisateurs décident de suspendre les matchs sur les courts non couverts durant le début d'après-midi pour éviter les fortes chaleurs.
 Le triple tenant du titre Novak Djokovic, est éliminé dès les 1/4 de finale de l'Open d'Australie par le futur gagnant Stanislas Wawrinka. La dernière fois que le Serbe avait été éliminé en quarts de finale d'un Grand-Chelem était en 2010.
 Pour la première fois de sa carrière, le Suisse Stanislas Wawrinka remporte un tournoi du Grand-Chelem en éliminant respectivement Novak Djokovic en 1/4 et Rafael Nadal en finale. Cela ne s'était jamais produit en Grand-Chelem.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

2014
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2014
Tennis en janvier 2014